Osoby o tym nazwisku:
 Piotr Szawernowski – rosyjski wojskowy
 Włodzimierz Szawernowski – polski inżynier